O’Bannon ist der  Familienname folgender Personen:
Charles O’Bannon (* 1975), US-amerikanischer Basketballspieler
Dan O’Bannon (1946–2009), US-amerikanischer Drehbuchautor
Ed O’Bannon (* 1972), US-amerikanischer Basketballspieler
Frank O’Bannon (1930–2003), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Indiana 1997–2003
Helen O’Bannon (1939–1988), US-amerikanische Wirtschaftswissenschaftlerin
Presley O’Bannon (1776–1850), US-amerikanischer Soldat
Rockne S. O’Bannon (* 1955), US-amerikanischer TV-Autor

O’Bannon ist der Name folgender Parks:
O’Bannon (Kentucky), USA
O’Bannon Woods State Park, Indiana, USA

Siehe auch:
 Bannon